|}
|}
Interstate 64 (afgekort I-64) is een Interstate Highway in de Verenigde Staten. De snelweg begint bij Wentzville (Missouri) en eindigt in Chesapeake, (Virginia).

Lengte

Belangrijke steden aan de I-64 
St. Louis - Louisville - Charleston - Lewisburg - Charlottesville - Richmond

Externe link 
Interstate-Guide

Interstate highway
Weg in Missouri
Weg in Illinois
Weg in Indiana
Weg in Kentucky
Weg in West Virginia
Weg in Virginia